Point Place – fikcyjne, małe miasteczko w stanie Wisconsin w USA, miejsce akcji telewizyjnego sitcomu Różowe lata siedemdziesiąte. 

Postacie posługują się środkowo-zachodnim akcentem amerykańskiej odmiany języka angielskiego, podobnie jak mieszkańcy centralnego Wisconsin. Serialowe dialogi zawierają czasy przejazdu i odległości dzielące go od rzeczywistych miast takich jak Kenosha, Milwaukee i Madison. Po ich analizie staje się jasne, że autor scenariusza umieścił Point Place w miejscu realnego Stevens Point.

Fikcyjne miasta